Denna artikel listar Sveriges damlandskamper i volleyboll åren 1964–1978.

1964–1978

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Källor

Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige
Sveriges damlandslag i volleyboll